Ясного́рск:

 Ясногорск — посёлок городского типа в Забайкальском крае России.
 Ясногорск — город в Тульской области России.
 Ясногорск — железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги, расположенная в одноимённом городе.

См. также 
 Ясногорский